Breitenthal ist der Ortsname von

 Breitenthal (Schwaben), Gemeinde im Landkreis Günzburg, Bayern
 Breitenthal (Hunsrück), Gemeinde im Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz

 Breitenthal (Parsberg), Ortsteil der Stadt Parsberg, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Breitenthal (Weigendorf), Ortsteil der Gemeinde Weigendorf, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern

Breitenthal ist der frühere deutsche Ortsname
 der tschechischen Gemeinde Široký Důl in Ostböhmen
 von Przystronie (Łagiewniki), Dorf in der Landgemeinde Łagiewniki (Heidersdorf) im Powiat Dzierżoniowski (Kreis Reichenbach) in der Woiwodschaft Niederschlesien in Polen

Siehe auch:
 Breitental